Григорий Горбуно́в:
 Горбунов, Григорий Арсеньевич (1871—?) — депутат Государственной думы II созыва от Терской области.
 Горбунов, Григорий Иванович (1918—2010) — советский и российский геолог, член-корреспондент РАН.
 Горбунов, Григорий Климентьевич (1836—1920) — старообрядец-федосеевец, председатель общины Преображенского кладбища, предприниматель.